Svarvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet kommer åtminstone i vissa fall i Hälsingland från ett dialektalt namn på fisken sarv.

Lilla Svarvtjärnen, sjö i Norbergs kommun, 
Svarvtjärnen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun, 
Svarvtjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (1,4 ha)
Svarvtjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarvtjärnen (Rogsta socken, Hälsingland, vid Håckstaviken), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svarvtjärnen (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (5,15 ha)
Svarvtjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,99 ha)

Källor

Se även
Sarvtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn